Tariq Ibn Ziyad (670-720), militaire omeyyade, artisan de la conquête musulmane de la péninsule Ibérique.

 Tariq Ibn Ziyad, ferry de la compagnie maritime Algérie Ferries.